Scoperta giovanissima dal maestro russo Danilov Bujiatto è stata per anni l'étoile di alcuni teatri moscoviti del suo tempo. Il termine della sua carriera si deve all'incontro con l'alchimista e presunto stregone André Barbette che la sposò nel 1792, per il quale rinunciò alle scene per seguirlo nei viaggi in Europa.